Alan Simpson – regista teatrale irlandese (1921-1980)
Alan Simpson – sceneggiatore britannico (1929-2017)
Alan K. Simpson – politico statunitense (1931-)
Alan Simpson – mezzofondista britannico (1940-)
Alan Simpson – politico britannico (1948-)
Alan Simpson – attore statunitense (1983-)